Christian Somogyi (1956-) une personnalité politique allemande.
 Famille Somogyi une ancienne famille de la noblesse hongroise aujourd'hui éteinte. 
 Ferenc Somogyi (1945-) un diplomate et homme d'affaires hongrois.
 Ferri Somogyi (1973-) un acteur et disc jockey néerlandais. 
 László Somogyi (1907–1988), un chef d'orchestre hongrois. 
 Nusi Somogyi (1884–1963) une actrice hongroise.
 Péter Somogyi (1950-) un neurobiologiste hongrois.

Voir aussi 
 Somogyi Béla utca une rue de Budapest.